P29 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 29, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament